Gradovi i administrativne jedinice
 Argentina:
 Rio Grande, Jujuy
 Río Grande, Tierra del Fuego
 Bolivija:
 Rio Grande, Potosí
 Río Grande (Bolivija),pritoka rijeke Mamoré
 Rio Grande, Tarija
 Brazil:
 Rio Grande, Bahia
 Rio Grande, Espírito Santo
 Rio Grande, Minas Gerais
 Rio Grande, Pernambuco
 Rio Grande, Rio de Janeiro
 Rio Grande, Rio Grande do Sul
 Rio Grande da Serra, São Paulo
 Rio Grande do Norte, brazilska država
 Rio Grande do Piauí, Piauí
 Rio Grande do Sul, brazilska država
 Rio Grande dos Lopes, Maranhão
 Čile:
 Rio Grande, Antofagasta
 Kolumbija:
 Rio Grande, Antioquia
 Kostarika:
 Rio Grande, Alajuela
 Rio Grande, Guanacaste
 Rio Grande, Puntarenas
 Rio Grande, San José
 Kuba:
 Rio Grande, Holguín
 Rio Grande, Las Tunas
 Rio Grande, Sancti Spíritus
 Dominikanska Republika:
 Rio Grande, Puerto Plata
 Salvador:
 Rio Grande, Cabañas
 Rio Grande, Chalatenango
 Rio Grande, San Vicente
 Gvatemala:
 Rio Grande, Chimaltenango
 Rio Grande, Chiquimula
 Rio Grande, El Progreso
 Honduras:
 Rio Grande, Choluteca
 Rio Grande, Colón
 Rio Grande, Francisco Morazán
 Rio Grande, Lempira
 Meksiko:
 Rio Grande, Baja California
 Rio Grande, Chiapas
 Rio Grande, Chihuahua
 Rio Grande, Durango
 Rio Grande, Jalisco
 Rio Grande, México
 Rio Grande, Oaxaca
 Rio Grande, Zacatecas
 Nikaragva:
 Rio Grande, Granada
 Rio Grande, León
 Rio Grande, Región Autónoma del Atlántico Sur
 Rio Grande, Rivas
 Panama:
 Rio Grande, Bocas del Toro
 Rio Grande, Coclé
 Rio Grande, Veraguas
 Peru:
 Rio Grande, Ica
 SAD:
 Rio Grande, New Jersey, gradić 
 Rio Grande, Ohio, gradić 
 Río Grande, Puerto Rico
 Rio Grande County, Colorado
 Rio Grande City, Texas
 Venezuela:
 Rio Grande, Miranda
 Rio Grande, Sucre
 Rio Grande, Vargas
 Rio Grande, Yaracuy

Rijeke
 Rio Grande ("Río Bravo"),  rijeka u Sjevernoj Americi, donjim tokom čini granicu SAD-a i Meksika
  Río Grande (Argentina), rijeka u pokrajini Mendoza , Argentina
 Rio Grande (Atlantski ocean), brazilska rijeka
 Rio Grande (Jamajka), rijeka
 Río Grande (Lugo), rijeka u Španjolskoj, u pokrajini Lugo
 Rio Grande (Panama), pokrajina Coclé, Panama
 Rio Grande (Paraná), pritoka rijeke Paraná, Brazil
 Rio Grande (São Francisco), pritoka rijeke São Francisco, Brazil
 Río Grande de San Miguel, rijeka u Salvadoru
 Río Grande de Santiago, rijeka u Meksiku
 Rio Grande (Orinoco), rukavac

Ostalo
 Rio Grande (1950), western iz 1950
 Republika Rio Grande, republika nastala 1840, trajala manje od godine dana
 USS Rio Grande (NCC-72452), a zvjezdani broj iz serije Star Trek: Deep Space Nine.
 Sport Club Rio Grande, brazilski nogometni klub
 University of Rio Grande, sveučilište u mjestu Rio Grande, Ohio